Jiang Huajun (; * 8. Oktober 1984 in Shandong) ist eine chinesische Tischtennisspielerin aus Hongkong. Sie nahm 2012 an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Jiang Huajun wurde 1984 in China geboren. Unter chinesischer Flagge begann sie 2000 ihre internationale Karriere. 2003 wurde sie beim Asian Cup Zweiter im Einzel. Ende 2005 übersiedelte sie nach Hongkong und erwarb die Spielberechtigung für dieses Land.

Bei den ITTF-Pro-Tour-Turnieren qualifizierte sie sich von 2006 bis 2011 jeweils für die Grand Finals, wo sie 2009 und 2010 im Doppel mit Tie Yana das Endspiel erreichte. 2007 gewann sie beim Asian Cup den Einzelwettbewerb. Seit 2007 wurde sie (bis 2012) für alle sechs Weltmeisterschaften nominiert, dabei gewann sie fünf Bronzemedaillen: 2008 und 2012 im Teamwettbewerb, 2009 und 2011 im Doppel mit Tie Yana sowie 2011 im Mixed mit Cheung Yuk. Im World Cup wurde sie 2010 hinter der Chinesin Ding Ning Zweite im Einzel, bei den Asienmeisterschaften 2012 Dritte im Doppel.

2012 qualifizierte sich Jiang Huajun für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Hier besiegte sie Kim Jong (Nordkorea) und schied danach gegen Ding Ning (China) aus.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 23. August 2012)
  (abgerufen am 23. August 2012)
  (abgerufen am 23. August 2012)

Einzelnachweise 

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese
Geboren 1984
Frau